

Pseudonyme 

 Allan Kardec (1804-1869), fondateur du spiritisme.

Patronyme 

 Alan Kardec (1989-), footballeur brésilien.

Titre 

 Kardec (2019), film brésilien.